Pawłowice ist ein Ortsname in Polen:

 Pawłowice / Pawlowitz bei Pleß, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Pszczyński, Woiwodschaft Schlesien
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Żerków, Powiat Jarociński, Woiwodschaft Großpolen
 Pawłowice (Krzemieniewo), Dorf der Gemeinde Krzemieniewo, Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Rokietnica, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Sędziszów, Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Michałów, Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Stężyca, Powiat Rycki, Woiwodschaft Lublin
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Krzyżanów, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Mogielnica, Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Solec nad Wisłą, Powiat Lipski, Woiwodschaft Masowien
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Tarczyn, Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Teresin, Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
Pawłowice, Dorf der Gemeinde Mszczonów, Powiat Żyrardowski, Woiwodschaft Masowien
Pawłowice / Paulwitz bei Frankenstein, Dorf der Gemeinde Ząbkowice Śląskie, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
Pawłowice, Stadtteil von Breslau (Breslau), Woiwodschaft Niederschlesien
 Pawłowice (Toszek) / Pawlowitz bei Tost, Dorf der Gemeinde Toszek, Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien
 Pawłowice (Gorzów Śląski) / Paulsdorf bei Landsberg O/S, Dorf der Gemeinde Gorzów Śląski, Powiat Oleski, Woiwodschaft Oppeln
Pawłowice Małe / Pahlowitz, 1998 devastiertes Dorf der Gemeinde Krotoszyce, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
Pawłowice Namysłowskie / Paulsdorf bei Namslau, Dorf der Gemeinde Namysłów, Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln
Pawłowice Wielkie / Pohlwitz, Dorf der Gemeinde Wądroże Wielkie, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien
Pawłowice, Dorf im Rajon Sokal, Oblast Lemberg/Lwiw, Ukraine
 Pawłowiczki / Pawlowitzke / Gnadenfeld, Dorf und Landgemeindesitz im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Pavlovice
 Pavlovici